Espagne ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Espagne (1828–1878), deutscher Musikwissenschaftler und Bibliothekar
 Jean Louis Brigitte Espagne (1769–1809), französischer General der Kavallerie
 Michel Espagne (* 1952), französischer Wissenschaftler

Espagne bezeichnet:

 Espagne (Schiff, 1909–1917), belgisches Frachtschiff, 1917 versenkt
 Espagne (Schiff, 1909–1934), Passagierschiff der französischen Compagnie Générale Transatlantique